Natalia Gómez puede hacer referencia a:
Natalia Gómez Navajas (Logroño, 1970), escritora española.
Natalia Gómez Junco (Ciudad de México, 1992), futbolista mexicana.